Марті́г, Мартіґ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південь від Парижа, 29 км на північний захід від Марселя.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 20472 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 46815,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Уродженці 

 Імані (1979) — французька співачка
 Фуед Кадір (1983) — алжирський футболіст, півзахисник

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Мартіг 
 Офіційний сайт туристичного бюро муніципалітету Мартіг 
 [ Розташування муніципалітету Мартіг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Буш-дю-Рон

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Буш-дю-Рон